Christer Pettersson och liknande namn kan syfta på:

Christer Petterson (1942–2006), trummis i Hep Stars
Christer Pettersson (1947–2004), friad för Palmemordet
Christer Peters (född 1961), sångare och revyskådespelare som egentligen heter Christer Pettersson.

Se även
Christer Petersson (olika betydelser)